Eddy peut faire référence à :

Patronyme
 Bernice Eddy (1903-1989), virologue et épidémiologiste américaine,
 Duane Eddy (né en 1938), un guitariste de rock américain,
 Ezra Butler Eddy (1827-1906), un homme d'affaires et industriel canadien, fondateur de la E.B. Eddy, célèbre fabrique d'allumettes,
 FannyAnn Eddy (1974-2004), une militante lesbienne de Sierra Leone,
 George Eddy (né en 1956), un journaliste sportif franco-américain,
 Helen Jerome Eddy (1897-1990), actrice américaine 
 Manton S. Eddy (1890-1962), général américain de la Seconde Guerre mondiale,
 Mary Baker Eddy (1821-1910), la fondatrice de la Science chrétienne,
 Max Eddy (1890-1973), auteur dramatique et librettiste français,  
 Patrick Eddy (2002-), coureur cycliste australien,
 Seaun Eddy (1991-), joueur japonais de basket-ball,
 William Abner Eddy, un journaliste américain, inventeur du cerf-volant qui porte son nom.

Prénoms
Eddy ou Eddie est un diminutif d'Edward, Edmund, Edgar ou Edwin. On le trouve aussi désormais aujourd'hui en prénom propre. Quelques exemples :
Eddie Barclay (de son vrai nom Édouard Ruault), un producteur français de disques,
Eddy Mitchell (de son vrai nom Claude Moine), un chanteur et comédien français,
Edouard "Eddy" Merckx, un cycliste belge.
Eddy Seigneur, un cycliste français,
Eddy Planckaert, un cycliste belge,
Eddy Wrapiprou, un claviériste allemand,
Eddy (la) Gooyatsh, chanteur français
Eddy Ben Youssef, participant à Secret Story 7
Eddy Bellegueule, nom de naissance d'Édouard Louis.

Toponymie
 comté d'Eddy,
 Eddy, une localité du Comté de McLennan au Texas aux États-Unis,

Divers
Eddy K, un groupe de reggaeton cubain,

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme

en:Eddie